Christoffer Sundgren – giocatore di curling svedese
 Daniel Sundgren – calciatore svedese
 Gary Sundgren – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese